Dvojice písmen U a K může znamenat:

 Univerzita Karlova v Praze
 Univerzita Komenského v Bratislavě
 Spojené království Velké Británie a Severního Irska – z anglického United Kingdom
 .uk – internetová doména nejvyššího řádu pro Spojené království
 univerzitní knihovna – označení knihovny na mnoha českých univerzitách
 Universala Kongreso de Esperanto – Světový kongres esperanta

 Uk (přítok Tobolu) – řeka v Rusku
 univerzální kulomet – např. Univerzální kulomet vzor 59: UK vzor 59 L (lehký), UK vzor 59 T (těžký)

uk 
 ukrajinština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 uk’ (Ѹ, ѹ/Ꙋ, ꙋ) – dvojpísmeno, resp. ligatura pro hlásku „u“ v rané cyrilici

V kultuře 
 UK (skupina) – britská rocková skupina (1977–1980)
 U.K. (album) – eponymní debutové album skupiny UK

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky